Der Name Brunnenthal bezeichnet verschiedene Orte:
 Brunnenthal SO, ehemalige Gemeinde im Kanton Solothurn, Schweiz
 Brunnenthal (Oberösterreich), Gemeinde im Bundesland Oberösterreich, Österreich
 Brunnenthal (Köditz), Ortsteil der Gemeinde Köditz, Landkreis Hof, Bayern, Deutschland

Siehe auch:
 Brunnental
 Brunnthal (Begriffsklärung)